El término UCO puede hacer referencia a:

 UCO, Universidad Contemporánea Mondragón, de Querétaro (México); 
 Universidad de Córdoba (España); 
 Universidad Católica del Oeste; 
 Universidad Católica de Oriente; 
 Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (España); o
 UCO: Unidad Central Operativa, serie de televisión española.